Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 3 au .

Michaëlla Krajicek remporte le simple dames. En finale, elle bat Akgul Amanmuradova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Elena Camerin et Émilie Loit.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Tachkent
2005 en Ouzbékistan
Tennis en octobre 2005